Unbehauen ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Unbehauen (1899–1980), deutscher Maler und Kunstlehrer; Rothenburg
 Heinz Unbehauen (1935–2019), deutscher Ingenieur für Regelungstechnik
 Rolf Unbehauen (1930–2016), deutscher Elektroingenieur